Sandy Martin  est un nom pouvant désigner:

Sandy Martin (née en 1949), actrice et productrice américaine
Sandy Martin (né en 1957), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Martin, Sandy